Der Fliegerführer Eismeer war eine höhere Dienststelle der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg im Bereich der Luftflotte 5.

Geschichte 
Ihre Etatisierung erfolgte zum 1. März 1944 aus dem Stab des bereits im Dezember 1941 aufgestellten Fliegerführer Nord (Ost). Gefechtsstand war zunächst Rovaniemi, später Kirkenes. Im Juni 1944 wurde die Dienststellenbezeichnung in Fliegerführer 3 umbenannt und bereits im August 1944 dem Kommandierenden General der Deutschen Luftwaffe in Finnland unterstellt. Im Dezember 1944 erlosch die Dienststelle.

Dem Fliegerführer Eismeer unterlag die operative und taktische Führung der in seinem Bereich dem Eismeer und Murmansk stationierten Geschwader der Luftwaffe. 1942 waren das u. a. die Teile des Kampfgeschwader 26 mit He 111, Kampfgeschwader 30 mit Ju 88 und des Lehrgeschwader 1 mit Ju 87.

Fliegerführer

Literatur 
 John Pimlott: Die Luftwaffe – Die Geschichte der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Neuer Kaiser Verlag, 2010, ISBN 978-3704360403

Kommandobehörde der Luftwaffe (Wehrmacht)
Dienststellung der Luftwaffe (Wehrmacht)
Finnland im Zweiten Weltkrieg
Gegründet 1944
Aufgelöst 1944